Cossura är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Webster och Benedict 1887. Cossura ingår i familjen Cossuridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Cossura